Атбулак () — село в Атбулакском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.

Этимология 
Село происходит от названия колодца (булаг), предназначенного для животноводства (ат — лошадь), на месте которого было основано.

История 
Село основано переселенцами из современного Кобустанского района.

Какое-то время село входило в черту города Баку (Дуванный район), но в конце 1950-х передано в состав Кази-Магомедского района.

4 декабря 1959 года Кази-Магомедский район ликвидирован, а село передано в состав Али-Байрамлинского района.

Согласно административному делению 1961 года село Атбулак входило в Атбулакский сельсовет Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР. 4 января 1963 года Али-Байрамлинский район упразднен, а села Атбулакского сельсовета переданы в состав Сальянского района..

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Аджикабульского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Атбулакского административно-территориального округа был учрежден Атбулакский муниципалитет Аджикабульского района.

География 
Атбулак расположен на берегу реки Пирсагат.

Село находится в 30 км от райцентра Аджикабул и в 83 км от Баку. Село расположено вдоль трассы Баку—Алят—Казах—Грузия. В селе расположена крупная железнодорожная станция Атбулак.

Село находится на высоте 6 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +15,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались 2 каменоломни, зерноводческий, животноводческий и молочный совхозы, средняя школа, клуб, библиотека.

В селе расположены средняя школа, фельдшеро-акушерский пункт, врачебный пункт, дом культуры, 2 библиотека, клуб. В селе также находятся 2 святилища.

Примечания 

Населённые пункты Аджикабульского района